Брейгель (, МФА: [brø: ɣəl]) — нідерландське (фламандське) прізвище.

Родина нідерландських (фламандських) живописців епохи Відродження і бароко 

 Пітер Брейгель Старший («Мужицький») (пр. 1525—1569) — найвідоміший художник цієї родини.
 Пітер Брейгель Молодший («Пекельний») (1564—1638)
 Ян Брейгель Старший («Оксамитовий») (1568—1625)
 Ян Брейгель Молодший (1601—1678)
 Амбросій Брейгель (1617—1675)
 Абрагам Брейгель (1631—1697), працював у Римі і в Неаполі, де й помер.

Нідерландські прізвища
Брейгелі